Weltspiele steht für:
 Deaflympics, alle vier Jahre vom International Committee of Sports for the Deaf (ICSD) ausgetragener Wettbewerb im Gehörlosensport
 Frauen-Weltspiele, internationale Wettkämpfe für Frauen, die vor der generellen Zulassung von Frauen zu den Olympischen Spielen durchgeführt wurden
 Paralympische Spiele, auch Paralympics genannt, die Olympischen Spiele für Sportler mit Behinderung
 Weltspiele der Auslandspolen für Angehörige der Polonia, der polnischen Diaspora
 Weltspiele (Hannover), 1924 in Hannover errichtetes Filmtheater
 World Games, internationaler Wettkampf in Sportarten, die nicht zum Wettkampf-Programm der Olympischen Spiele gehören

Siehe auch:
 Internationaler Verband für Weltspiele